Иде́ль-Ура́л ():

 Штат «Идель-Урал» — нереализованный проект национальной автономии татар и башкир в 1-й четверти XX века.
 Легион «Идель-Урал» — подразделение вермахта во время Второй Мировой войны, состоявшее из представителей поволжских народов
 Идель-Урал — историко-географический регион в Российской Федерации